Кубок Кипра 2008 — первый розыгрыш международного турнира для женских национальных сборных, прошедший на Кипре с 5 по 12 марта 2008 года. В соревнованиях приняло участие шесть сборных: Канада, Нидерланды, Япония, Россия, Шотландия и США, представленная командой девушек до 20-ти лет, так как основной состав сборной в это же время участвовал в Кубке Алгарве.

Регламент турнира 
На групповом этапе команды разбиты на две группы по три. Матчи в группах прошли в один круг. Команды не играющие в день тура проводят между собой выставочный матч, не идущий в зачёт турнира.

В финальном матче между собой встречаются победители групп; команды, занявшие вторые места в группах, играют за 3-е место; в матче за 5-е место играют команды, занявшие третьи места в группах.

Результаты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Выставочные матчи

Плей-офф

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

5 мячей
  Кристин Синклер

2 мяча

  Карин Стевенс
  Елена Морозова
  Олеся Трунтаева

  Келли О'Хара
  Бритни Стейнбрух
  Мишель Эниэрт

  Юки Нагасато
  Руми Уцуги

1 гол

  Джули Армстронг
  Кара Лэнг
  Джонелл Филиньо
  Нангила ван Эйк
  Наталья Барбашина
  Наталья Мокшанова

  Алла Рогова
  Сьюзан Грант
  Джоанн Лав
  Ким Литтл
  Холли Томсон
  Полин Хэмилл

  Мити Гото
  Синобу Оно
  Мидзухо Сакагути
  Эрико Сато

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на rsssf.com

Футбол в Европе в 2008 году
Спорт на Кипре в 2008 году
Женский Кубок Кипра по футболу
2008 год в женском футболе
Март 2008 года